Okręty US Navy o nazwie USS  "Carolina":
 Pierwszy  był szkunerem, który brał istotną rolę w bitwie o Nowy Orlean.
 Drugi  był okrętem US Coas Guard, który wszedł do służby w US Navy w czasie I wojny światowej.

Zobacz też
 
 
 

Carolina